Согласие  — деревня в Рогнединском районе Брянской области. Входит в состав муниципального образования Фёдоровское сельское поселение.

География 
Деревня находится на берегу реки Десна.

История 
На местном кладбище похоронен Герой Советского Союза танкист Хрычёв, Пётр Григорьевич.

Инфраструктура 
Остался один жилой дом.

Примечания 

Населённые пункты Рогнединского района